Вогняна Земля

Топоніми

Південна Америка 
Вогняна Земля або Тьєрра-дель-Фуего () — назва кількох географічних об'єктів:

 Вогняна Земля — архіпелаг, розташований біля найпівденнішої частини Південної Америки
 Вогняна Земля (національний парк) — національний парк у південній частині аргентинського сектору острова Вогняна Земля
 Вогняна Земля (острів) — острів у південній частині Південної Америки, від якої його відділяє Магелланова протока, у складі архіпелагу Вогняна Земля
 Вогняна Земля (провінція Аргентини) — провінція Аргентини, розташована на крайньому півдні країни
 Вогняна Земля (провінція Чилі) — провінція в Чилі у складі області Магальянес і Чилійська Антарктика

Міфологія 
 Вогняна земля — у скандинавській міфології інша назва Вогняного світу.